

Lokalizacje

Niemcy 
 Schöllnach – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Deggendorf
 Schöllnach – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Deggendorf
 Schöllnach – rzeka, dopływ Dunaju